110-й чемпионат Швейцарии по футболу стартовал 19 июля 2006 года и завершился 24 мая 2007 года. 10 команд разыгрывали звание чемпиона в 4 круга. Судьба первого места решилась в последнем туре. «Цюрих», переиграв «Грассхопперс», во второй раз подряд и в 11-й раз за всю историю стал чемпионом страны.

Лучшим бомбардиром турнира с 19 голами стал хорватский нападающий «Базеля» Младен Петрич.

Турнирная таблица

Переходные матчи 
 Беллинцона — Арау 1:2; 1:3

По итогам двух игр, состоявшихся 30 мая и 3 июня, было определено, что «Арау» остаётся в высшем дивизионе на следующий год. Также право играть в следующем сезоне в высшем дивизионе получил клуб «Ксамакс», ставший победителем первого дивизиона.

Результаты 
Команды в таблице расставлены согласно местам, занятым ими в сезоне 2005/06.

Бомбардиры

Посещаемость

Ссылки 
 Официальный сайт Чемпионата Швейцарии

2006/2007
Футбол в Европе в 2006 году
Футбол в Европе в 2007 году
Спорт в Швейцарии в 2006 году
Спорт в Швейцарии в 2007 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2006/2007